

Меріден — місто, штат Коннектикут
 Меріден — місто, штат Айова
 Меріден — місто, штат Канзас
 Меріден — селище, штат Нью-Гемпшир